XIV турнир на Кубок России по волейболу среди мужских команд проходил с 12 апреля 2006 года по 27 февраля 2007 года. В соревнованиях приняли участие 30 команд: 11 представителей Суперлиги, 11 коллективов высшей лиги «А», 7 команд высшей лиги «Б» и одна из первой лиги. Обладателем Кубка России впервые стало московское «Динамо».

Предварительный этап 
Московское «Динамо» и «Локомотив-Белогорье» выходили в полуфинальный этап Кубка независимо от результатов предварительного этапа, поскольку делегировали в сборную России более трёх игроков.

Зона Москвы 
Матчи прошли с 12 апреля по 16 июня по системе с разъездами.

Зона Северо-Запада 
1-й тур с 30 мая по 5 июня в Новокуйбышевске, 2-й тур с 20 по 25 июня в Ярославле.

Зона Юга 
1-й тур с 30 мая по 5 июня в Воронеже, 2-й тур с 13 по 18 июня в Белгороде.

Зона Урала 
1-й тур с 30 мая по 5 июня в Салавате, 2-й тур с 20 по 25 июня в Екатеринбурге.

Зона Сибири 
1-й тур с 23 по 28 мая в Сургуте, 2-й тур со 2 по 7 июня в Новом Уренгое.

ЗСК-«Газпром» расположился в турнирной таблице выше «Локомотива» благодаря лучшему соотношению очков (у сургутян 889:786=1,131, у новосибирцев 857:797=1,075). «Университету» за неявку на второй тур засчитаны технические поражения.

Полуфинальный этап

Группа А 

Москва
27 декабря. «Динамо» — СГАФК-«Феникс» — 3:0 (25:9, 25:12, 25:21). ЗСК-«Газпром» — «Нефтяник» — 3:0 (25:20, 26:24, 25:21).
28 декабря. «Нефтяник» — СГАФК-«Феникс» — 3:0 (28:26, 25:17, 25:12). «Динамо» — ЗСК-«Газпром» — 3:1 (25:21, 20:25, 25:22, 25:19).
29 декабря. «Динамо» — «Нефтяник» — 3:0 (25:19, 25:15, 25:22). ЗСК-«Газпром» — СГАФК-«Феникс» — 3:1 (24:26, 25:22, 25:14, 25:14).

Группа Б 

Екатеринбург
27 декабря. «Локомотив-Белогорье» — ТНК-BP — 3:0 (25:20, 25:16, 29:27). «Локомотив-Изумруд» — «Прикамье» — 3:1 (25:19, 23:25, 25:23, 30:28).
28 декабря. «Локомотив-Белогорье» — «Локомотив-Изумруд» — 3:0 (38:36, 25:16, 25:20). «Прикамье» — ТНК-BP — 3:0 (25:18, 25:22, 25:18).
29 декабря. «Локомотив-Изумруд» — ТНК-BP — 3:0 (25:17, 25:18, 25:18). «Прикамье» — «Локомотив-Белогорье» — 3:2 (20:25, 27:25, 18:25, 25:15, 15:6).

Группа В 

Казань
27 декабря. «Искра» — МГТУ — 3:0 (25:21, 25:21, 25:21). «Динамо-Таттрансгаз» — «Локомотив» — 3:1 (25:15, 25:19, 23:25, 25:16).
28 декабря. «Локомотив» — МГТУ — 3:0 (25:16, 25:18, 25:23). «Искра» — «Динамо-Таттрансгаз» — 3:1 (25:20, 25:20, 23:25, 27:25).
29 декабря. «Динамо-Таттрансгаз» — МГТУ — 3:0 (25:20, 25:13, 25:15). «Искра» — «Локомотив» — 3:2 (23:25, 24:26, 25:19, 25:18, 15:12).

Группа Г 

Нижневартовск
27 декабря. «Факел» — «Югра-Самотлор» — 3:2 (25:16, 19:25, 25:20, 20:25, 15:11). «Нефтяник Башкортостана» — «Энергетик» — 3:0 (25:16, 25:16, 25:17).
28 декабря. «Факел» — «Нефтяник Башкортостана» — 3:2 (23:25, 25:13, 25:20, 23:25, 15:12). «Югра-Самотлор» — «Энергетик» — 3:0 (25:22, 30:28, 25:14).
29 декабря. «Факел» — «Энергетик» — 3:0 (27:25, 25:11, 25:19). «Нефтяник Башкортостана» — «Югра-Самотлор» — 3:1 (23:25, 20:25, 26:24, 25:16).

«Финал четырёх» в Одинцове

Полуфиналы 
26 февраля 2007

Матч за 3-е место 
27 февраля 2007

Финал 
27 февраля 2007

«Факел»: Матей Чернич — 10, Алексей Ежов — 6, Роман Яковлев — 10, Илья Савельев — 11, Сергей Юркин, Константин Ушаков, Марко Клок (либеро), Дмитрий Михайлов, Андрей Павлов — 5, Филипп Воронков — 8, Анатолий Биржевой. Тренер: Борис Колчин.

«Динамо»: Алексей Кулешов — 6, Семён Полтавский — 14, Александр Корнеев — 5, Александр Волков — 14, Сергей Гранкин — 2, Матей Казийски — 14, Теодор Салпаров (либеро), Алексей Остапенко — 1, Максим Ботин, Павел Круглов, Сергей Макаров. Тренер: Владимир Алекно.
Время матча — 1:14 (23+25+26). Волейбольный центр Московской области. 3000 зрителей.

Индивидуальные призы 
 MVP — Матей Казийски
 Лучший связующий — Сергей Гранкин
 Лучший подающий — Роман Данилов («Локомотив-Белогорье»)
 Лучший блокирующий — Алексей Кулешов
 Лучший нападающий — Александр Волков
 Лучший либеро — Марко Клок

См. также 
 Чемпионат России по волейболу среди мужчин 2006/2007

Ссылки 
 Всероссийская федерация волейбола
 

 

2006 год в волейболе
2007 год в волейболе